Diprion, nom vernaculaire donné à des insectes classés dans plusieurs genres la famille des Diprionidae
 Diprion, genre d'insectes de la famille des Diprionidae.